Санса́ра:

 Сансара — философское понятие переселения душ в индуизме и других индийских религиях.
 Сансара — российская рок-группа.
 Сансара — музыкальный альбом российской рок-группы «Сансара».

См. также 
 Самсара (значения)